Joy Session est un groupe de musique chrétien suisse. Leur style varie entre rock 'n' roll, blues, funk et soul.

Historique
Joy Session est un groupe qui existe depuis 1998, lorsqu'un groupe d'amis s'est retrouvé dans un abri d'une protection civile pour faire de la musique. Après près de trois années de travail, les 5 musiciens qui composait le groupe ont présenté leurs compositions rock 'n' roll et blues au public du Big Boss' Festival en 2000. Puis dans plusieurs endroits tels que l'usine à Gaz de Nyon pour le Spiritual Jam Festival, ainsi que dans divers lieux régionaux, tels que le Royal à Tavannes et le buffet de la gare à St-Imier.

En 2004, plusieurs membres du groupe se sont retirés et de nouveaux musiciens ont intégré le groupe; un nouveau départ a été donné pour Joy Session. Actuellement, 9 musiciens dont une choriste et une section de trois cuivres composent le groupe. Le style musical a un peu évolué puisqu'en plus du rock n' roll et du blues, le programme contient des morceaux d'influence funk et soul.

Le groupe se sépare et décide d'arrêter le projet en début d'année 2010.

Discographie
 Joy from inside (2006)

Musiciens
 Nathalie Salomoni - chant
 Jérôme Nicolet - guitare
 Rachel Nicolet - cœur
 Mélanie Trachsel - batterie
 Aloïs Nicolet - basse
 Grégoire Nicolet - piano
 Gabriel Tanner - trompette
 Jérémy Habegger - trombone

Anciens
Olivier Konrad - claviers
Timothée Zürcher - batterie
Antoine - basse
Yaëlle Schnegg - cœur

Références

Liens externes
Site officiel de Joy Session
Joy Session sur MySpace

Groupe de rock chrétien
Groupe suisse de rock
Culture dans le canton de Berne